Dubawnt může znamenat:

 Dubawnt (řeka) — řeka v Kanadě
 Dubawnt (jezero) — jezero v Kanadě